Hierba conejera puede referirse a:
El nombre común de la planta Senecio vulgaris.
El nombre común de la planta Cynoglossum officinale.